Quartier Cadore è un quartiere popolare dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (ex IACP) della città di Belluno.

Si trova ad un'altezza di circa 390 m sul livello del mare. Si tratta di un quartiere abbastanza periferico, vicino al quartiere di Nogarè. Non è un quartiere di grande importanza della città di Belluno e infatti viene spesso assimilato al quartiere di Baldenich.
Ospita la scuola elementare "Luigi Dal Pont" e lo Stadio Polisportivo di Belluno con circa 2500 posti a sedere.

Quartier Cadore è servito dall'autobus urbano (linea B).

Quartieri di Belluno